Parkersburg – comune degli Stati Uniti in Virginia Occidentale
Parkersburg – villaggio degli Stati Uniti in Illinois
Parkersburg – comune degli Stati Uniti in Iowa